Draganja ist der Familienname folgender Personen:

 Duje Draganja (* 1983), kroatischer Schwimmer
 Marin Draganja (* 1991), kroatischer Tennisspieler
 Tomislav Draganja (* 1994), kroatischer Tennisspieler